Termenul Obsidian poate să însemne:

Obsidian, o rocă vulcanică
Denumirea prescurtată a unui pruducător de computere și jocuri video
Numele mai este întâlnit în unele istorisiri, sau filme fantastice